Vranja je lahko:
 Vranja Peč (Slovenija)
 Vranja (Hrvaška)